Райт-бай-Кицбюэль () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Кицбюэль.  . Официальный код  —  70414.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Штефан Йёхль.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Тироля